Pridvorica je lahko:
 Pridvorica, Blace (Srbija)
 Pridvorica, Bojnik (Srbija)
 Pridvorica, Lajkovac (Srbija)
 Pridvorica, Čačak (Srbija)
 Pridvorica, Črna gora